Ruma (izvirno ) je naselje v Srbiji, ki je središče istoimenske občine; slednja pa je del Sremskega upravnega okraja.

Ob Rumi so vedno potekale glavne prometne povezave, ki so povezovale večja mestna središča v njeni bližini (Beograd, Novi Sad, Šabac). Po letu 1718 je po Požarevskem miru turško oblast nadomestila avstro-ogrska, ki je vladala na tem področju naslednjih 200 let. 

Največji del prebivalcev je zaposlenih v industriji in poljedelstvu.

Demografija 
V Rumi je ob popisu leta 2011 živelo 30 076 prebivalcev.

To naselje je, glede na rezultate popisa iz leta 2002, v glavnem srbsko, a v času zadnjih 3 popisov je opazen porast števila prebivalcev.

Viri in opombe

Glej tudi 
 seznam naselij v Srbiji

Mesta Sremskega upravnega okraja